Карпы:

 Карпы () — род рыб семейства карповых (Cyprinidae).
 Карпы — название прикарпатского племени II—IV вв.
 Карпы — село в Яворовском районе Львовской области Украины.

См. также 

 Карп (значения)